

Codici 
 WEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Malling (Regno Unito)

Geografia 
 Wem – località dello Shropshire, Regno Unito